Edward Lewiński (1885-1953) – polski historyk 
 Edward Lewiński (1893-?) – kapitan Wojska Polskiego